Unter First principle thinking versteht man die Neuerfindung von Dingen, indem diese auf fundamentale Eigenschaften reduziert werden. Durch diesen Ansatz ist es möglich, komplexe Probleme zielgerichtet zu lösen.

Annahmen 
Der normale Innovationsweg ist es, bestehende Probleme anhand vorhandener Gegebenheiten weiterzuentwickeln (Denken in Analogien). Die Denkweise sowie Verbesserung finden hier linear statt. Ursache hierfür ist, dass durch diese stufenweise Entwicklung eine gewisse Beschränkung auf Form und Design gegeben sind aber nicht zur neuen Funktionsweise passt.

Einzelnachweise 

Innovationsmanagement
Englische Phrase